Кънчо (Къньо) Неофитов Камбосев (1869 – 1949 ) е български адвокат, читалищен деец и кмет на Разград от края на XIX и началото на XX век.

Брат на Крум Камбосев, който учи медицина във Виена през 1890 г.

Творчество 
 Камбосев, К. (1895) Нашето училище и гимнастиката. Медицинска беседа, 1 (1), с. 14 – 19; 1 (2), с. 86 – 101.

Източници 

Български адвокати

Кметове на Разград